Monsieur Albert – romanzo di Ernest Vajda portato anche sul grande schermo:
Service for Ladies (Monsieur Albert) – film del 1927 diretto da Harry d'Abbadie d'Arrast
Monsieur Albert – film del 1932 diretto da Karl Anton
Monsieur Albert – film del 1976 diretto da Jacques Renard